Le Sonnet 83 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : INeuer ſaw that you did painting need,
And therefore to your faire no painting ſet,
I found ( or thought I found) you did exceed,
The barren tender of a Poets debt:
And therefore haue I ſlept in your report,
That you your ſelfe being extant well might ſhow,
How farre a moderne quill doth come to ſhort,
Speaking of worth,what worth in you doth grow,
This ſilence for my ſinne you did impute,
Which ſhall be moſt my glory being dombe,
For I impaire not beautie being mute,
When others would giue life,and bring a tombe.
   There liues more life in one of your faire eyes,
   Than both your Poets can in praiſe deuiſe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

083